Kikas est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Surnom
 (né en 1981), joueur angolais de football
 (né en 1991), joueur portugais de football
 (né en 1998), joueur portugais de football
Frederico Morais (Kikas) (né en 1992), surfeur professionnel portugais

Patronyme
 (né en 1974), chanteur angolais

Prénom
Kikas Gomes (né en 1980), joueur angolais de basket-ball

Voir aussi

Homonymie de surnom